Le Piano sauvage est le troisième album des aventures de Philémon, paru en 1973.

Synopsis
En parlant avec son oncle Félicien, Philémon apprend qu'il a bien connu Barthélémy le puisatier. Félicien décide de sauver Barthélémy. Il utilise une lorgnette pour rétrécir Philémon sur un globe terrestre, où il doit rester sur le second « A » de l'Océan Atlantique. Mais Philémon se retrouve en pleine mer. Après avoir croisé un campeur, il est pris par l'ancre d'un ballon qui le mène sur le « N ». L'île est peuplée d'hommes-papillons. Ces derniers capturent Philémon et le condamnent à affronter le « piano sauvage » lors d'un « grand concert »…

Personnages principaux
Philémon
Oncle Félicien
Un voyageur qui traverse l'Atlantique en solitaire (à pied)
L'avocat homme-papillon, qui enfonce Philémon au lieu de le défendre
Barthélémy

Publication
L'histoire paraît en 1968 dans Pilote, des numéros 456 à 469. L'album n'est publié qu'en 1973. La couverture représente Philémon faisant face à des hommes-papillons en plongée. En 1985, l'album reparaît avec une nouvelle couverture représentant Philémon en pleine corrida avec le piano sauvage. L'album reprend deux histoires courtes de Philémon, « Deux ombres au tableau » (Pilote Super Pocket 6) et « La Bonne Soupe » (Pilote Super Pocket 8).

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1973